Servius Sulpicius kan syfta på:

 
 
 Servius Sulpicius Rufus (omkring 106 f.Kr.–43 f.Kr.), romersk politiker, talare och jurist
 Servius Sulpicius Similis (död omkring 125), romersk politiker